Tirabassi est un patronyme italien pouvant désigner:

Patronyme
Brice Tirabassi (né en 1977), pilote de rallye français
 (né en 1988), nageur olympique vénézuélien
 (né en 1960), acteur italien
Tony Tirabassi (né en 1957), homme politique canadien en Ontario

Homonymie de patronyme
Patronyme italien